Johan Johansen – duński strzelec
 Johan Johansen (1898–1979) – norweski lekkoatleta
 Johan Anker Johansen (1894–1986) – norweski gimnastyk